Кубицкий (Кубицкая) — фамилия польского, белорусского, украинского реже еврейского происхождения. Происходит от имени Якуб с многочисленными вариантами. Известные носители:

 Кубицкий, Александр Владиславович (1880—1937) — русский историк философии, переводчик.
 Кубицкий, Дариуш (род. 1963) — польский футболист, футбольный тренер.
 Кубицкий, Юрий Алексеевич (род. 1950) — советский и российский звукорежиссёр.
 Кубицкий, Бенедикт Наполеонович (1874—1954) — российский художник, педагог. Работал на рубеже 19-20 вв.
 Кубицкий, Якуб (1758—1833) — польский архитектор эпохи классицизма. Работал на рубеже 18-19 вв.
 Кубицкий, Ярослав (род. 1995) — польский футболист.

См. также 
Кубацкий

Примечания